Griffenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Ritter von Stransky-Griffenfeld (1899–1923), Teilnehmer am Hitlerputsch
 Peder Schumacher Griffenfeld (1635–1699), dänischer Staatsmann und Reichskanzler deutscher Herkunft